Ај Јапим () је турска продукцијска кућа. Основао ју је Керем Чатај 2005. године.

Ај Јапимово присуство у Србији 
Ај Јапимове серије у Србији су присутне од 2010. и до данас је приказано 19.

Списак Ај Јапимових серија приказаних у Србији:
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; font-size:95%"
|-
! Наслов у Србији ||Оригинални наслов ||Интернационални наслов ||Година снимања ||Година приказивања ||Телевизија 
|-
|align=center|Маме и мајке||align=center|-{Analar ve anneler}-||align=center|-{Moms and mothers}-||align=center|2015.||align=center|2019.||align=center|TDC
|-
|align=center|Црвена марама||align=center|-{Al yazmalım}-||align=center|-{Red scarf}-||align=center|2011. — 2012.||align=center|2019.||align=center|TDC
|-
|align=center|Петорица браће||align=center|-{Beş kardeş}-||align=center|-{Five brothers}-||align=center|2015.||align=center|2019.||align=center|TDC
|-
|align=center|Осми дан||align=center|-{8. Gün}-||align=center|-{The eight day}-||align=center|2018.||align=center|2019.||align=center|TDC
|-
|align=center|Крај||align=center|-{Son}-||align=center|-{The end}-||align=center|2012.||align=center|2019.||align=center|TDC
|-
|align=center|20 минута||align=center|-{20 dakika}-||align=center|-{20 minutes}-||align=center|2013.||align=center|2019.||align=center|TDC
|-
|align=center|Љубав из освете||align=center|-{Cesur ve Güzel}-||align=center|-{Brave and Beautiful}-||align=center|2016. — 2017.||align=center|2019.||align=center|Пинк
|-
|align=center|Освета у штиклама||align=center|-{Ufak tefek cinayetler}-||align=center|-{Stiletto vendetta}-||align=center|2017. — 2018.||align=center|2018. — 2019.||align=center|Пикбокс
|-
|align=center|Љубав и новац||align=center|-{Kara para aşk}-||align=center|-{Black money love}-||align=center|2013. — 2014.||align=center|2017.2019. —||align=center|Пинк TDC
|-
|align=center|Бескрајна љубав||align=center|-{Kara sevda}-||align=center|-{Endless love}-||align=center|2015. — 2017.||align=center|2017.||align=center|Пинк
|-
|align=center|Опасна љубав||align=center|-{Samanyolu}-||align=center|-{Dangerous love}-||align=center|2009. — 2010.||align=center|2016.||align=center|Пинк
|-
|align=center|Прогнани — Сејит и Шура||align=center|-{Kurt Seyit ve Şura}-||align=center|-{Kurt Seyt & Shura}-||align=center|2014.||align=center|2014.  2016. — 2017.  2019.||align=center|Б92Прва ворлдTDC
|-
|align=center|Карадаји||align=center|-{Karadayı}-||align=center|-{Karadayı}-||align=center|2012. — 2015.||align=center|2013. — 2014.2019. — ||align=center|ПрваTDC
|-
|align=center|Плач виолине||align=center|-{Dudaktan kalbe}-||align=center|-{From the lips to the heart}-||align=center|2007. — 2009.||align=center|2013. — 2014.||align=center|Прва
|-
|align=center|Север Југ||align=center|-{Kuzey Güney}-||align=center|-{Kuzey Güney}-||align=center|2011. — 2013.||align=center|2012.||align=center|Пинк
|-
|align=center|Езел||align=center|-{Ezel}-||align=center|-{Ezel}-||align=center|2009. — 2011.||align=center|2012.||align=center|Прва
|-
|align=center|Изгубљена част||align=center|-{Fatmagül'un suçu ne?}-||align=center|-{Fatmagül}-||align=center|2010. — 2012.||align=center|2012. — 2014.||align=center|Прва
|-
|align=center|Љубав и освета||align=center|-{Menekşe ile Halil}-||align=center|-{Menekşe and Halil}-||align=center|2007. — 2008.||align=center|2012.||align=center|Пинк
|-
|align=center|Забрањено воће||align=center|-{Aşk-ı memnu}-||align=center|-{Forbidden love}-||align=center|2009. — 2011.||align=center|2011.||align=center|Прва
|-
|align=center|Кад лишће пада||align=center|-{Yaprak dökümü}-||align=center|-{Falling leaves}-||align=center|2006. — 2010.||align=center|2010. — 2012.||align=center|Прва
|-
Продукцијске куће